Wolfgang Uhl ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Uhl (Schauspieler) (* 1944), österreichischer Schauspieler
 Wolfgang Uhl (Journalist) (* 1957), deutscher Journalist, Fotograf und Kaufmann